Зеланд се може односити на:

 Грофовија Зеланд, историјска земља на подручју данашње Холандије
 Зеланд (провинција), провинција у Холандији
 Зеланд (Северни Брабант), насеље у Холандији, у провинцији Северни Брабант
 Зеланд (Гелдерланд), насеље у Холандији, у провинцији Гелдерланд
 Зеланд (Мичиген), насеље у америчкој савезној држави Мичиген
 Зеланд (Северна Дакота), насеље у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Зеланд (Саксонија-Анхалт), град у њемачкој савезној држави Саксонија-Анхалт

или:
 Краљевство Нови Зеланд
 Нови Зеланд

Види још 
 Зеландија (вишезначна одредница)
 Зиланд (вишезначна одредница)
 Сјеланд (вишезначна одредница) ()